1-е Первенство России по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры прошло с 28 февраля по 4 марта 2006 года в городе Новокуйбышевск Самарской области. Победителем стала команда «Черниговец» (Березовский). Ей было предложено в следующем сезоне принять участие в первой лиге Первенства России, однако от повышения в классе команда отказалась.

В турнире приняли участие 6 команд из шести регионов страны: Кемеровской, Московской, Кировской, Самарской, Саратовской областей и Республики Хакасия. Также планировалось участие второй команды из Московской области — «Криогенмаш» (Балашиха), но по финансовым причинам балашихинцы отказались и были заменены на саратовский «Универсал-2».

Формула проведения 
Победитель определялся в однокруговом турнире шести команд по наибольшему числу набранных очков.

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Турнирная таблица 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь:  Николай Горбунов («Черниговец»)
 Защитник:  Евгений Тудвасов («Университет»)
 Полузащитник:  Николай Шевченко («Университет»)
 Нападающий:  Петр Клочков («Нефтяник»)

Индивидуальные призы
 Лучший игрок:  Сергей Бессонов («Черниговец»)
 Лучший снайпер:  Сергей Бессонов («Черниговец»)

Символическая сборная турнира
 Николай Горбунов — Сергей Бессонов, Сергей Кухтинов, Владимир Дерябин (все — «Черниговец»), Петр Клочков, Юрий Смагин, Валерий Нагин (все — «Нефтяник»), Олег Тимонин, Сергей Гуторов (оба — СК «Обухово»), Игорь Лопухин, Николай Шевченко — Евгений Тудвасов (все — «Университет»).

Ссылки 
 Первенство России среди КФК 2006

Первенство России по хоккею с мячом среди КФК
2006 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2006 году
Спортивные соревнования в Самарской области
Спорт в Новокуйбышевске
Февраль 2006 года
Март 2006 года